«Вы все меня́ бе́сите!» — российский телесериал 2016 года режиссёров Олега Фомина и Михаила Савина. Слоган сериала: «Комедийный сериал с характером».

Показ телесериала состоялся на телеканале «СТС» с 9 января по 2 февраля 2017 года.

Сюжет 
Соня Багрецова — ресторанный обозреватель в известном журнале NOWADAYS города Екатеринбурга. Она — мизантроп, и ей не знакома ни крепкая дружба, ни настоящая любовь. После того, как Соня побывала на открытии ресторана и угостилась алкогольным напитком, её личная жизнь меняется кардинальным образом: у журналистки появляются любовник и двое друзей.

Персонажи

Друзья Сони

Возлюбленные Сони

Родные и близкие Сони

Соперники и враги Сони

Коллеги Сони

Другие

Эпизоды

Саундтрек

Производство телесериала 
 Пилотное название сериала — «Стерва».
 Впервые о телесериале было объявлено в ходе скринингов новых проектов на KIEV MEDIA WEEK в сентябре 2015 года.
 17 ноября 2015 года на презентации нового сезона каналов холдинга «СТС Медиа» стало известно, что главную роль в проекте исполнит Светлана Ходченкова, известная зрителям телеканала СТС по главной роли в сериале «Метод Лавровой».
 Планировалось, что в проекте также примут участие актёры Сергей Лавыгин, Даниил Страхов и Александр Адабашьян.
 Одну из ролей в сериале исполнил студент факультета лингвистики Московского финансово-промышленного университета «Синергия» Виталий Ерыгин. Попробовать себя в качестве актёра ему подарила победа в студенческом конкурсе «Мистер синергия 2016», где Ерыгин предстал в образе Мэлса из фильма Валерия Тодоровского «Стиляги».
 Съёмки телесериала стартовали в марте 2016 года, а режиссёром проекта была назначена Оксана Бычкова, известная своими фильмами «Питер FM», «Плюс один» и «Ещё один год». Позднее Оксану Бычкову в кресле режиссёра сменил Олег Фомин. Завершились съёмки проекта в июне 2016 года.
 Для роли девушки-мизантропа Светлана Ходченкова изучала специальную литературу по психологии, статьи в Интернете и смотрела видеоролики про людей с такими проблемами.
 Для съёмок сериала были созданы две квартиры (Сони и Вовы), кабинет психолога, которого посещает Соня, кафе «Бобёр-тапёр», а также редакция журнала «Nowadays»..
 Прообразом редакции журнала «Nowadays» стала реальная московская редакция. Среди экранных журналистов встречаются также настоящие: известному кинокритику Лидии Масловой досталась одна из ролей.
 Кафе «Бобёр-тапёр», где главные герои встречаются, пьют кофе и решают разные вопросы, сделано по подобию Central Perk в сериале «Друзья».

Примечания

Ссылки 
 Страница сериала на сайте канала СТС
 Страница сериала на сайте кинокомпании Look Film
 Страница сериала в онлайн-кинотеатре more.tv
Рецензии
 Рецензия на первые эпизоды сериала «Вы все меня бесите» // Film.ru, 10 января 2017
 Мымре не наливать // Газета.Ru, 10 января 2017

Телесериалы России 2010-х годов
Телесериалы России, запущенные в 2017 году
Телесериалы России, завершённые в 2017 году
Телесериалы СТС
Комедийные телесериалы России
Драматические телесериалы России
Телесериалы-ситкомы России